Francisco Ayala puede referirse a:

 Francisco Ayala (1906-2009), escritor español.
 Francisco José Ayala (1934-2023), biólogo hispanoestadounidense.
 Paco Ayala (1972), músico mexicano.
 Francisco Ayala (1760-1812), insurgente de Nueva España.
 Francisco Ayala (1982), político argentino.
 Francisco Ayala Díaz (1989), futbolista chileno.
 Francisco Javier Ayala Carcedo (1948-2004), ingeniero e historiador de la ciencia español.
 Francisco Javier Ayala Ortega (1972), político español, alcalde de Fuenlabrada.
 Francisco Juan de Ayala (1824-1907), periodista, editor y político español.